Speciaal soort houting, Nederlandse naam volgens Fishbase is marene, wordt ook wel haringmarene genoemd: Coregonus clupeaformis
 Verzamelnaam voor geslacht vissen: houtingen of marenen.